Paul Balley (1889-1959), haut fonctionnaire français
 Delphine Balley (1974), photographe française
 Eugène Louis Emile Balley (-1968), général français.